San Ciprián (Zamora) puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 San Ciprián (Hermisende), localidad del municipio de Hermisende, provincia de Zamora.
 San Ciprián (San Justo), localidad del municipio de San Justo, provincia de Zamora.